Janusz Andrzej Tylman (1924-2020) – polski prawnik, profesor
 Janusz Tylman (ur. 1945) – polski operator, profesor sztuki filmowej
 Janusz Tylman – polski kompozytor i pianista